Пресногорькó‎вская — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в селе Троебратском Узункольского района Костанайской области.

Здесь расположен стык Курганского и Акмолинского отделений перевозок. Через станцию проследуют поезда из Казахстана в Россию с экибастузским углём.

История 
Железнодорожная ветка Утяк — Новоишимская начала закладываться в 1954 году для развития целинных и залежных земель в Казахской ССР сначала как узкоколейка, затем — как ширококолейная. Проект «Ленгипротранса» был утверждён в 1955 году.

Пассажирское сообщение 
В настоящее время пассажирское сообщение по станции Пресногорьковской представлено единственной парой поездов маршрутом Павлодар — Пресногорьковская и Пресногорьковская — Павлодар.

Ранее здесь также осуществлялось пригородное сообщение с Россией: ходил электропоезд до Кургана, который был отменён с 1 сентября 2012 года.

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана